Luis Peña (1968-), ciclista colombià;
 Luis Peña Sánchez (1886-1959), actor espanyol;
 Luis Peña Illescas (1918-1977), actor espanyol, fill de l'anterior;
 Luis Peña Ganchegui (1926-2009), arquitecte espanyol; o
 Luis Peña Guzmán (1921-1995), entomòleg xilè.
 Luis Peña Sanhueza (1979-), futbolista xilè.
 Luis Peña (lluitador) (1993-), lluitador d'arts marcials mixtes.